Nur Mohammad Taraki - um escritor, revolucionário e político afegão

Localidades

Comuna de Nur

Desambiguação